Per Shakin' Street si può intendere:
Shakin' Street, una canzone del gruppo MC5 dal loro album del 1970 Back in the USA
Shakin' Street, un gruppo rock francese fondato da Eric Lévi e Fabienne Shine